Cobden kan syfta på:
 Richard Cobden (1804–1865), en brittisk industriman och liberal politiker och författare
 Cobden (ort i Australien), ort i Victoria, Australien
 Cobden, Illinois, ort i USA